St. Hilarion bezeichnet:
 Hilarion von Gaza (291–371), einen christlichen Heiligen
 St. Hilarion (Burg), eine Burg in Nordzypern

 Siehe auch
 Hilarion